Le Play ist der Familienname folgender Personen:

 Julian le Play (* 1991), österreichischer Sänger, Songwriter und Hörfunkmoderator
 Pierre Guilleaume Fréderic Le Play (1806–1882), französischer Ingenieur, Ökonom, Soziologe und Sozialreformer